Я́ронь () — польская фамилия. Известные носители:

 Яронь, Бронислав (1905—1942) — польский палеоботаник, доктор наук.
 Яронь, Ян Никодем (1881—1922) — польский поэт, драматург.